Даниэль Грожновский (; род. ) — французский историк литературы.

Дебютировал в печати сборником стихов «Совершенная гармония» (; 1958). В дальнейшем опубликовал также два сборника рассказов, однако в большей степени посвятил себя науке. Преподавал в Университете Париж VII, в настоящее время почётный профессор.

Грожновским подготовлены, составлены или отредактированы основательные издания таких авторов, как Реми де Гурмон, Ж. К. Гюисманс, Жорж Роденбах, Анри Бергсон («Смех») и в особенности Жюль Лафорг, о котором Грожновский также написал две книги (, 1988; , 2000). Ряд работ Грожновского, в том числе книга «К началам современного смеха» (; 1997), посвящены формам комического в культуре рубежа XIX—XX веков, с особым вниманием к творчеству Альфонса Алле. Ещё одна важная тема Грожновского — взаимодействие вербального и визуального на примере диалога литературы и фотографии в эпоху возникновения последней.

Ссылки 
 Лекция Даниэля Грожновского в Центре Помпиду, 2015

Литературоведы Франции
Культурологи Франции